Il doppio del torneo di tennis Vancouver Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Richard Schmidt che hanno battuto in finale Richard Matuszewski e John Sullivan 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Nelson /  Tobias Svantesson (primo turno)
 Brian Joelson /  Kenny Thorne (semifinali)

 Mike Bauer /  Doug Eisenman (semifinali)
 Richard Matuszewski /  John Sullivan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vancouver Challenger 1993